Die Enduro-Weltmeisterschaft 2020 war die 31. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Es erfolgten Wertungen in Enduro 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt), Enduro 2: (über 255 cm³ bis 450 cm³ Viertakt) und Enduro 3 (über 255 cm³ Zweitakt und über 455 cm³ Viertakt) sowie zusätzlich EnduroGP, als Meisterschaft aller Klassen. Zwischen diesen drei Klassen war es den Fahrern erlaubt die Klasse unter Beachtung aller Regeln während der Saison zu wechseln.
In der Juniorenwertung erfolgte die Wertung in den beiden Klassen Junior 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt) und Junior 2 (über 255 cm³ Zwei- und Viertakt), das Alterslimit lag bei 23 Jahren. Für die Fahrerwertung zählen nur die besten 14 Ergebnisse, der beste Fahrer aus diesen beiden Klassen wurde Juniorenweltmeister.
Für die Enduro Youth-Wertung durften Motorräder von 100 bis 125 cm³, Zweitakt gefahren werden und das Alterslimit betrug 21 Jahre. Für die Fahrerwertung zählen die besten 12 Ergebnisse.
Bei den Frauen durften Motorräder aus den Klassen Enduro 1, 2 und 3 gefahren werden.
Zudem erfolgten wie in der Vorsaison Wertungen im Enduro Open World Cup und hier unterteilt nach Zweitakt (Open 2-s), Viertakt (Open 4-s) und Senioren (Open Senior) jeweils ohne Hubraumbegrenzung. Für die Fahrerwertung zählten die besten 8 Ergebnisse, in der Klasse Open Senior betrug das Mindestalter 40 Jahre.

Rennkalender 
Ursprünglich waren acht WM Läufe (von April bis Oktober und ausschließlich in Europa) vorgesehen. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie dadurch für die Durchführung von Sportveranstaltungen erlassene Beschränkungen erfolgten mehrfach Änderungen und Absagen: Mitte März wurde die in Spanien geplante Auftaktveranstaltung verschoben. Ende März wurden die in Italien und Ungarn geplanten Läufe zeitlich verschoben. Stand 1. Juni sollten noch fünf Läufe durchgeführt werden, wobei diese jetzt zwischen September und November vorgesehen waren. Anfang Juli wurde der Lauf in Deutschland ersatzlos abgesagt. Zu Mitte August wurde mit den verbliebenen vier Läufen (in der Reihenfolge Frankreich, Italien, Spanien und Portugal) geplant. Anfang September wurde jedoch der Lauf in Spanien abgesagt.

Schlussendlich wurden lediglich vier WM-Läufe durchgeführt, wobei als Ersatz für Spanien zwei am gleichen Ort in Marco de Canaveses in Portugal abgehalten wurden.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro GP

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Junior 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Junior 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Meisterschaftswertung

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnisse und Fahrerwertung

Enduro Open World Cup

Open 2-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open 4-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open Senior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 endurogp.org
 fim-live.com - Enduro
 enduro-live.info

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2020